I Belong to You — песня Ленни Кравица.
 I Belong to You — песня группы «Muse».
 I Belong to You — песня Эроса Рамазотти.